Nassenheide – frazione del comune tedesco di Löwenberger Land
 Nassenheide (oggi Rzędziny) – frazione del comune polacco di Dobra